O’Hair ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Trimble O’Hair (1870–1932), US-amerikanischer Politiker
 Madalyn Murray O’Hair (1919–1995), US-amerikanische Bürgerrechtlerin

Siehe auch:

 O’Hare